Појам Битка код Гвадалканала може да се односи на:
 Гвадалканалска кампања,
 поморска битка код Гвадалканала,